bij mensen:
 nog niet volwassen, zie jeugd
 een jonge man, zie jongen
 jong (dieren), pasgeboren bij dieren, ook als zelfstandig naamwoord
 kortgeleden gemaakt (jonge jenever), begonnen, benoemd, enzovoorts
 Jong (televisieprogramma), een tv-programma van de Evangelische Omroep
JONG, een Nederlandse politieke partij

Zie ook 
 als achternaam: de Jong, de Jonge, de Jongh